Singles
 Make Believe (Toto)
 Make Believe (Hanna Pakarinen)
 Make Believe (Jerome Kern)
 Make Believe (Angra)

Albums
 Make Believe (Pineforest Crunch)
 Make Believe (Jessica Molaskey)
 Make Believe (Platinum Weird)
 Make Believe (Weezer)

Overig
 Make Believe (band) - Amerikaanse band
 MakeBelieve - Nederlandse band
 Make Believe (documentaire) - documentaire